Avidius ist der Gentilname folgender Personen:

 Gnaeus Avidius Celer Fiscillinus Firmus, römischer Statthalter